René Moreau de Maupertuis (1664-1746), armateur et capitaine corsaire malouin ;
 René Moreau (1858-1924), architecte français ;
 René Moreau (1897-2005), militaire français ;
 René Moreau (1921-2009), scientifique et informaticien français.
 René Moreau (1935-), physicien français.